SDT steht als Abkürzung für:

 Schwedt/Oder, Stadt im Landkreis Uckermark, Brandenburg (auch auf Kfz-Kennzeichen)
 Self-determination theory, siehe Selbstbestimmungstheorie
 Signal detection theory, siehe Signalentdeckungstheorie

Sdt steht in der Bundeswehr als Abkürzung für:
 Soldat (Deutschland)
 Soldat (Dienstgrad)

Abkürzung

en:SDT